Mérinos peut désigner :
 mérinos, une race ovine originaire d'Espagne élevée principalement pour sa laine ;
 mérinos d'Arles, une race ovine élevée pour les agneaux et la laine ;
 mérinos de Rambouillet, une race ovine originaire d'Espagne ;
 mérinos précoce, une race ovine française ;
 Mérinos, une marque de la société Copirel.

Merinos peut désigner :
 Merinos, une ville de l'Uruguay.

Voir aussi 
 Le Mérinos, un journal satirique collaborationniste et antisémite français